Суперкубок УЄФА 2002 — 27-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2001–2002 іспанський «Реал» та переможець Кубка УЄФА 2001–2002 нідерландський «Феєнорд». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 30 серпня 2002 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобув «Реал».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2001—2002
 Кубок УЄФА 2001—2002

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2002  
 Суперкубок УЄФА 2002 на rsssf  
 Суперкубок УЄФА 2002 на transfermarkt  

2002 у футболі
2002
Матчі ФК «Реал Мадрид»
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2002